Athlone – città irlandese
 Athlone – città australiana
 Athlone – città canadese
 Athlone – città statunitense
 Athlone – sobborgo della città sudafricana di Città del Capo